Matrei ist der Name von:

 Matrei am Brenner, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Matrei in Osttirol, eine Gemeinde im Bezirk Lienz/Osttirol
 Gerätewerk Matrei in Matrei am Brenner

Siehe auch: Matray, Mátrai